Deprese (z latinského deprimere, utlačovat, umlčovat < de + primere, dolů + tlačit) je pojem označující obecně pokles.

 deprese – v psychiatrii dlouhotrvající porucha psychiky projevující se pokleslou náladou
 deprese (meteorologie) – v meteorologii obvykle označuje tlakovou níži neboli cyklónu
 deprese, sníženina – v geografii a geomorfologii označuje vhloubený povrchový tvar
 deprese (ekonomie) – v ekonomii velký úpadek
 kapilární elevace a deprese – ve fyzice
 záporný náměr – ve vojenství

Externí odkazy